Олег Фёдорович Литвиненко () — советский и казахстанский футболист, нападающий. В течение шести лет являлся рекордсменом чемпионата Казахстана, забив 148 голов.

Воспитанник джамбульского футбола. Защищал цвета национальной сборной Казахстана, за которую сыграл 28 матчей, забил 6 голов. В олимпийской сборной Казахстана (1995—1996) сыграл 9 игр, забил 10 голов.

В 1998 году по нерадивости футбольных чиновников (игрока «Елимая» выпустили в игре Кубка чемпионов Азии за «Иртыш») нападающий заработал годичную дисквалификацию от АФК.

18 ноября 2007 года тело Литвиненко, повешенное на пластиковом шнуре, было найдено служителем одного из заброшенных кладбищ Тараза.

8 октября 2013 года на стадионе «Спартак» в Семее состоялся матч в памяти об Олеге Литвиненко, где встретились команды ветеранов футбольного клуба «Елимай» и сборной Казахстана, матч завершился победой «Елимая» со счетом 5:4.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Сборная.kz
 Фотографии Олега Литвиненко на сайте болельщиков сборной
 Трагедия снайпера «Караван», 23 ноября 2007 г.

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Русь» Волгоград
Игроки ФК «Динамо» Алма-Ата
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Актобе»
Повесившиеся
Похороненные в Таразе